naturalisme (schilderkunst) - een stroming in de schilderkunst die met name de tweede helft van de 19e eeuw kenmerkte.
 naturalisme (literatuur) - een stroming in de literatuur die met name de tweede helft van de 19e eeuw kenmerkte.
 naturalisme (filosofie) - een filosofische stroming die het idee van een zelfstandig bestaande werkelijkheid aanhangt.
 natuurwetenschap - vroeger wel aangeduid met Naturalisme.
 natuurlijke historie - de levende natuur (onderwerp van de biologie) en de niet-levende natuur 
 naturalisme (taalwetenschap) - zoals toegepast op kunsttalen.